Гринцов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Гринцов, Михаил Иванович — доктор медицинских наук, профессор.